Peter Eisenman - arquiteto estadunidense
Robert Eisenman - arqueólogo estadunidense

Desambiguações de sobrenomes